La Lliga Europa de la UEFA 2014-2015 fou la 44ena edició de la Lliga Europa de la UEFA, la segona competició europea de clubs de futbol en importància organitzada per la UEFA, i la 6a edició des que la competició fou reanomenada des del nom antic de Copa de la UEFA.

La final es va disputar a l'Estadi Nacional de Polònia a Varsòvia, entre el Sevilla FC, que defensava el títol, i que va vèncer els ucraïnesos del Dnipro Dnipropetrovsk 3–2, assolint així el seu quart trofeu en la competició.

Fase classificatòria 
En la fase classificatòria els equips es divideixen en caps de sèrie i no segons els coeficients UEFA.

Primera ronda de classificació 
El sorteig de les dues primeres rondes fou el 23 de juny de 2014. L'anada es disputà els dies 1 i 3 de juliol, i la tornada el 8, 10 i 11 de juliol de 2014.

|}

Notes
 A.  Ordre dels partits modificat després del sorteig.

Segona ronda de classificació 
L'anada es disputà el 17 de juliol, i la tornada el 22 i 24 de juliol de 2014.

|}

Notes
 A.  Ordre dels partits modificat per l'Operació Marge Protector.
 B.  Ordre dels partits modificat després del sorteig.

Tercera ronda de classificació 
El sorteig se celebrà el 18 de juliol de 2014. L'anada es disputà el 31 de juliol, i la tornada el 7 d'agost de 2014.

|}
Notes
 A.  Ordre dels partits modificat després del sorteig.

Ronda eliminatòria 
El sorteig se celebrà el 8 d'agost de 2014. L'anada es disputà el 20 i 21 d'agost, i la tornada el 28 d'agost de 2014.

|}

Fase de grups 
El sorteig se celebrà a Mònaco el 29 d'agost de 2014. Els 48 equips es dividiren en quatre grups segons coeficients.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Fase final 
En aquesta fase s'incorporen els tercers classificats de la fase de grups de la Lliga de Campions: Olympiakos FC, Liverpool FC, Zenit Saint Petersburg, RSC Anderlecht, AS Roma, AFC Ajax, Sporting CP, Athletic Club.

Setzens de final 
El sorteig se celebrà el 15 de desembre de 2014. L'anada es disputà el 19 de febrer, i la tornada el 26 de febrer de 2015.

|}

Vuitens de final 
El sorteig se celebrà el 27 de febrer de 2015. L'anada es disputa el 12 de març, i la tornada el 19 de març de 2015.

|}

Quarts de final 
El sorteig se celebrà el 20 de març de 2015. L'anada es disputà el 16 d'abril, i la tornada el 23 d'abril de 2015.

|}

Semifinals 
El sorteig se celebrà el 24 d'abril de 2015. L'anada es disputà el 7 de maig, i la tornada el 14 de maig de 2015.

|}

Final 
La final de la UEFA Europa League 2015 es va jugar el 27 de maig a l'Estadi Nacional de Polònia de Varsòvia.

Estadístiques

Golejadors

Màxims assistents

Referències

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2014-15
 Supercopa d'Europa de futbol 2014

Enllaços externs 

 2014–15 UEFA Europa League
 2014/15 UEFA Europa League season review

2014-15
Europa League
Europa League